Umberg heißt der Ort

 Umberg (Gemeinde Wernberg), Ortschaft der Gemeinde Wernberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Unter Umberg, Ortsteil der Marktgemeinde Ferschnitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich; früher Umberg
 Umberg, deutsche Bezeichnung für die Stadt Baia de Arieș in Siebenbürgen in Rumänien

Umberg ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd-Theo Umberg (* 1943), deutscher Regisseur, Theatermanager und Hochschullehrer
 Günter Umberg (* 1942), deutscher Bildender Künstler und Hochschullehrer
Johann Baptist Umberg (1875–1959), Schweizer Jesuit und Hochschullehrer
Richard Umberg (* 1950), Schweizer Sportler
 Vera Notz-Umberg (* 1976), Schweizer Leichtathletin
 Werner Umberg (* 1943), deutscher Schauspieler